«Loose» () — третій студійний альбом канадсько-португальської співачки Неллі Фуртадо. Виданий 7 червня 2006 року лейблами Geffen і MMG.

Список композицій

Видання Інтернешнл туру (Limited Deluxe Edition) 
Disc 1 — Включає 13 стандартних композицій.
Disc 2:
 «Let My Hair Down» — 3:38
 «Undercover» — 3:56
 «Runaway» — 4:16 (also on «Te Busqué» CD single) (produced by Rick Nowels)
 «Te Busque» (Spanish version) — 3:38
 «No Hay Igual» (Remix) (featuring Calle 13) — 3:40
 «All Good Things (Come to an End)» (Remix) (з Rea Garvey) — 3:57
 «Crazy» (live Radio 1 Music session) — 3:25
 «Maneater» (live from Sprint Music Series) — 3:00
 «Promiscuous» (live at The Orange Lounge) (з Saukrates) — 4:05

Обмежене літнє видання (іспанський спеціальний випуск) 

 «Afraid» (з Attitude)
 «Maneater»
 «Promiscuous» (з Timbaland)
 «Glow»
 «Showtime»
 «No Hay Igual»
 «Te Busqué» (з Хуанесом)
 «Say It Right»
 «Do It»
 «In God's Hands»
 «Wait for You»
 «Somebody to Love»
 «All Good Things (Come to an End)»
 «Te Busqué» (іспанська версія) (з Хуанесом) — 3:38
 «Lo Bueno Siempre Tiene un Final» («All Good Things (Come to an End)» іспанська версія) — 4:25
 «En las Manos de Dios» («In God's Hands» іспанська версія) — 4:30
 «Dar» («Try» іспанська версія) — 4:40
 «No Hay Igual» (feat. Calle 13) — 3:38 [Spain and Latin America only]

Примітки

Посилання 
 Loose  на Metacritic 

Музичні альбоми 2006
Альбоми Неллі Фуртаду
Альбоми Geffen Records